Die Macau Open 2018 im Badminton fanden vom 30. Oktober bis zum 4. November 2018 im Tap Seac Multisport Pavilion in Macau statt.

Herreneinzel

Setzliste 

 Ng Ka Long  (Viertelfinale)
 Wong Wing Ki (2. Runde)
 Lee Hyun-il (Champion)
 Daren Liew (nicht gestartet)
 Ihsan Maulana Mustofa (nicht gestartet)
 Yu Igarashi (1. Runde)
 Chong Wei Feng (2. Runde)
 Misha Zilberman (2. Runde)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 

 Michelle Li (Champion)
 Minatsu Mitani (2. Runde)
 Cheung Ngan Yi (Halbfinale)
 Pai Yu-po  (2. Runde)
 Han Yue (Finale)
 Yip Pui Yin (1. Runde)
 Sonia Cheah Su Ya (Viertelfinale)
 Zhang Yiman (1. Runde)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 

 Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (Viertelfinale)
 Liao Min-chun / Su Ching-heng (2. Runde)
 Han Chengkai / Zhou Haodong (1. Runde)
 Wahyu Nayaka / Ade Yusuf (1. Runde)
 Lu Ching-yao / Yang Po-han (Halbfinale)
 Akbar Bintang Cahyono / Mohamed Reza Pahlevi Isfahani (1. Runde)
 Tinn Isriyanet / Tanupat Viriyangkura (1. Runde)
 Arif Abdul Latif / Nur Mohd Azriyn Ayub (Viertelfinale)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 

 Ayako Sakuramoto / Yukiko Takahata (Viertelfinale)
 Tang Jinhua / Yu Xiaohan (nicht gestartet)
 Chayanit Chaladchalam / Phataimas Muenwong (1. Runde)
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Halbfinale)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 

 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Champions)
 Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (Finale)
 Chang Tak Ching / Ng Wing Yung (1. Runde)
 Chen Tang Jie / Peck Yen Wei (2. Runde)
 Nipitphon Puangpuapech / Savitree Amitrapai (Viertelfinale)
 Akbar Bintang Cahyono / Winny Oktavina Kandow (Halbfinale)
 Alfian Eko Prasetya / Marsheilla Gischa Islami (Viertelfinale)
 Chang Ko-chi / Cheng Chi-ya (2. Runde)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2018
Badminton 2018